Westeuropaliga 2013/2014 steht für:

 Westeuropaliga 2013/2014 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2013/2014 (Springreiten)